Kurz puede referirse a:

La palabra alemana que significa corto, por cortometraje.

Varios tipos de munición:
 9mm Corto (9mm kurz), munición.
 7,92 × 33 mm Kurz, munición de un rifle de asalto alemán.

Un arma de fuego, el Walther PP Kurz.

Apellido
 Kurz, género de la familia de las sapináceas.
 Wilhelm Sulpiz Kurz, botánico alemán cuya abreviatura es Kurz.
 Selma Kurz, soprano austríaca.
 Otto Kurz, historiador de arte austriaco.
 Sebastian Kurz, político austriaco, ex Canciller Federal.
 Robert Kurz, periodista.
 Rob Kurz, jugador de baloncesto.
 Hermann Kurz, poeta y novelista alemán.
 Ilona Kurz, pianista checa, hija de Vilém Kurz.
 Isolde Kurz, poeta y cuentista alemana, hija de Hermann Kurz.
 Marco Kurz, futbolista alemán.
 Toni Kurz, montañero.
 Vilém Kurz, pianista checo.

Otros usos 
 K band, o Kurz band, grupo musical.